Booker steht für:

 Booker (Modelagentur), Beruf in der Modebranche
 Booker (Wrestling), Storyschreiber im Wrestling
 Booker (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1989)

Booker ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Booker (* 1989), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Beryl Booker (1922–1978), US-amerikanische Jazzpianistin
 Christopher Booker (* 1937), britischer Journalist
 Cory Booker (* 1969), US-amerikanischer Politiker
 Devin Booker (Basketballspieler, 1991), US-amerikanischer Basketballspieler
 Devin Booker (* 1996), US-amerikanischer Basketballspieler
 Eddie Booker (1917–1975), US-amerikanischer Boxer
 Eric Booker (* 1969), US-amerikanischer Wettesser, Rapper und Webvideoproduzent
 Frederick Booker (1944–2006), britischer Radrennfahrer
 George Booker (1821–1883), US-amerikanischer Politiker
 James Booker (1939–1983), US-amerikanischer Pianist und Sänger
 John Booker (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 John Robert Booker (1942–1998), australischer Bauingenieur
 M. Keith Booker (Marvin Keith Booker; * 1953), US-amerikanischer Anglist

 Trevor Booker (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Walter Booker (1933–2006), US-amerikanischer Jazzbassist

Booker ist der Name folgender Orte

in Großbritannien:
 Booker (Buckinghamshire), Weiler im Civil Parish West Wycombe

in den Vereinigten Staaten:
 Booker (Crittenden County, Arkansas)
 Booker (Pulaski County, Arkansas)
 Booker (Kentucky), im Washington County
 Booker (Pennsylvania), im Clearfield County
 Booker (Texas), im Lipscomb County
 Booker (Sussex County, Virginia)
 Booker (Washington County, Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Booker Farm, in Luttrell, Tennessee, ID-Nr. 99000721
 Booker T. Washington Emancipation Proclamation Park, in Mexia, Texas, ID-Nr. 76002046
 Booker T. Washington National Monument, in Rocky Mount, Virginia, ID-Nr. 66000834
 Booker-Giltner House, in Chestnut Grove, Kentucky, ID-Nr. 88002870
 Booker-Lewis House, in Leesville, Louisiana, ID-Nr. 01001489

Siehe auch:
 Booker Heights
 Booker T.
 Bucker
 Buker